Алекса́ндр Алекса́ндрович Касья́нов:
 Касьянов, Александр Александрович (1891—1982) — советский композитор, педагог, общественный деятель.
 Касьянов, Александр Александрович (род. 1959) — российский государственный деятель, мэр Орла (2006—2009).